Бану

 Бану — медная румынская монета = 1/100 лева = 1 сантиму = ¼ копейки.
 Бану — слово-приставка в арабском языке дословно переводится как «сыновья»

Персоналии
Бану, Грейс  — транс-активистка, из Индии принадлежащая к касте неприкасаемых.
Бану, Цецилия Бенциановна (1911—1999) — советский и российский литератор, переводчик с персидского языка, известный исследователь творчества поэта Абулькасыма Фирдоуси, автор полного перевода «Шахнаме»

Примечания